Влади́мир Ники́тин:
 Никитин, Владимир Александрович (1894—1977) — конструктор, инженер-кораблестроитель, лауреат Сталинской премии.
 Никитин, Владимир Александрович (1929—1969) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Никитин, Владимир Андреевич (1956—1996) — советский футболист.
 Никитин, Владимир Васильевич (род. 1959) — советский и российский лыжник.
 Никитин, Владимир Владимирович (род. 1940) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Аргентине.
 Никитин, Владимир Дмитриевич (1907—1959) — советский партийный деятель.
 Никитин, Владимир Константинович (1911—1992) — советский автогонщик.
 Никитин, Владимир Миронович (Серафим; 1905—1979) — епископ Русской православной церкви, митрополит Коломенский и Крутицкий.
 
 Никитин, Владимир Олегович (род. 1990) — российский боксёр.
 Никитин, Владимир Петрович (род. 1951) — депутат Государственной думы
 Никитин, Владимир Семёнович (род. 1951) — российский управленец.